Finał K-1 World MAX 2012 (K-1 World MAX 2012 World Championship Tournament Final) – dziesiąty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Wyłonił mistrza K-1 World MAX spośród ośmiu zawodników, którzy uzyskali kwalifikację podczas gali eliminacyjnej Final 16 w Madrycie (27 maja). Zwycięzcą turnieju i mistrzem K-1 World MAX został Holender Murthel Groenhart.

Walki 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walka rezerwowa (3x3 min, 70 kg):
  Abraham Roqueni  vs  Xu Yan – Yan przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R, 70 kg):
  Mike Zambidis  vs  Reece McAllister – Zambidis przez jednogłośną decyzję (3-0)
  Yasuhiro Kido  vs  Murthel Groenhart – Groenhart przez KO, 1R
  Artur Kyszenko  vs  Chris Ngimbi – Kyszenko przez TKO, 2R
  Andy Souwer  vs  Andy Ristie – Yan przez większościową decyzję (2-0)

Super walka (3x3 min):
  Enriko Gogochija  vs  Erkan Varol – Varol przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R, 70 kg):
  Mike Zambidis  vs  Murthel Groenhart – Groenhart przez TKO (przerwanie przez narożnik, 2R
  Artur Kyszenko  vs  Andy Souwer – Kyszenko przez jednogłośną decyzję (3-0)

Super walka (3x3 min):
  Cedric Manhoef  vs  Songkran Bamrungsri – Manhoef przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walka finałowa (3x3 min Ext.1R, 70 kg):
  Murthel Groenhart  vs  Artur Kyszenko – Groenhart przez KO, 3R

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje K-1
2012 w sporcie